Richards (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Alma Richards (Parowan, 1890 - 1963), saltador d'alçada estatunidenc 
 Bob Richards (Champaign, 1926), atleta estatunidenc
 Dickinson W. Richards (Orange, 1895 - Lakeville 1973), metge estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia 
 George Richards Minot (Boston, 1885 - 1950), metge estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia 
 Henry Brinley Richards (Carmarthen, Gal·les, 1817 - Londres, 1885), pianista i compositor britànic
 Henry William Richards (Notting Hill, Londres, 1865 - 1956), organista i compositor anglès 
 Keith Richards (Dartford, 1943), guitarrista, cantant i compositor anglès de rock 
 Micah Richards (Birmingham, 1988), futbolista anglès 
 Theodore William Richards (Germantown, Pennsilvània - Cambridge, 1928), físic i professor professor universitari nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1914 
 Vincent Richards, conegut com a Vinnie Richards (Yonkers, Estats Units, 1903 − Nova York, 1959), tennista estatunidenc, guanyador de tres medalles olímpiques.